Brett Hundley – giocatore di football americano statunitense
 Mandisa Lynn Hundley – cantante statunitense
 Rod Hundley – cestista e giornalista statunitense